Ян Симеон Пинас (; 1583 или 1584, Алкмар — до 27 декабря 1631, Амстердам) — нидерландский живописец и офортист эпохи барокко.

Биография 
Старший брат художника Якоба Симеона Пинаса (1592 — после 1650). Братья Ян и Якоб Пинасы родились в аристократической католической семье в городе Алкмар. Их отец, Симон Брауэр, стал гражданином Амстердама в 1590 году. Их сестра Meинсге была замужем за художником Яном Тенгнагелем. До 1930-х годов произведения братьев Пинас часто путали, так свои картины они подписывали Я. Пинас.

В 1605—1607 годах Ян Пинас совершил путешествие в Италию вместе с братом и с Питером Ластманом. На рубеже XVI—XVII веков работал в Риме, Венеции, Лейдене, Амстердаме.

Как и его друг Ластман, завоевал славу признанного в Амстердаме художника, картины которого продавались по хорошим ценам.

Несколько месяцев в мастерской известных в то время художников братьев Яна и Якоба Пинас занимался Рембрандт. А в 1660 году он купил три картины Питера Ластмана и Яна Пинаса — двух художников, которые нравились ему в начале его творческой карьеры.

Творчество 
Ян Пинас писал картины на библейские и мифологические сюжеты на фоне красивых пейзажей, например, «Историческая аллегория», «Воскресение Лазаря», «Превращение Моисеем воды Нила в кровь» и другие. Кроме того, он является автором полотен в стиле маньеризма.

В настоящее время картины Яна Пинаса находятся в коллекциях музеев Гааги и Амстердама, Эрмитаже, Музее изобразительных искусств в Будапеште, Национальной галерее в Праге, Philadelphia Museum of Art (Филадельфия, США) и др.

Избранные картины 
 Историческая аллегория (около 1600—1610)
 Яков и одежда Иосифа (1618)
 Превращение Моисеем воды Нила в кровь (1610)
 Притча о работниках в винограднике (1622)
 Воскресение Лазаря (1605) и другие.

Литература 
 Robert Genaille, Maciej Monkiewicz, Antoni Ziemba: Encyklopedia malarstwa flamandzkiego i holenderskiego, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe; Wydaw. Naukowe PWN, 2001. ISBN 83-221-0686-6.

Ссылки 
 Работы в музеях мира 
 Голландская живопись. Пинас, Ян 

Художники золотого века Голландии
Художники барокко